

Biografia 
Tiffany Robinson nasce a New York negli anni novanta. Nel 2001 debutta a teatro partecipa a vari musical. Nel 2009 intraprende l'attività di modella, sfilando e posando per varie riviste e calendari. Nel 2011 debutta al cinema, partecipando al film Chess Boxing, nel ruolo di Chase, due anni dopo partecipa ad un episodio della serie televisiva  Law & Order: SVU, dove interpreta una cantante vittima di abusi domestici.

Filmografia

Cinema 
 Chess Boxing, regia di Rafick Khan (2011)

Televisione 
 Law & Order: SVU (Law & Order: Special Victims Unit) - serie TV, episodio 14x16 (2013)

Collegamenti esterni 
 

Attori televisivi statunitensi